Grace (Jeff Buckley), disc de debut del cantautor californià Jeff Buckley, publicat l'any 1994
 Grace (robot), robot humanoide desenvolupat per la companyia Hanson Robotics amb seu a Hong Kong
 Toponímia:
 Grace (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus 
 Grace (cràter lunar), cràter volcànic a la regió nord de la Mare Tranquilitatis, a la cara visible de la Lluna
 Grace (Idaho), població del Comtat de Caribou a l'estat d'Idaho (Estats Units d'Amèrica)
 Grace Bay, badia a la costa nord-est de l'arxipèlag de les Providenciales, a les illes Turks i Caicos
 Grace City, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Havre de Grace, població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Biografies:
 April Grace (Lakeland, Florida, 1962), actriu estatunidenca
 Frederick Grace (Londres, 1884 – 1964), boxejador anglès que va competir a primers del segle XX
 Glennis Grace (Amsterdam, 1978), cantant neerlandesa
 John Grace o Johnny Grace (Gibraltar, dècada de 1930? – Gibraltar?, 1998?), pilot de velocitat que destacà en competicions durant les dècades de 1950 i 1960.
 Laura Jane Grace (Fort Benning, 1980), música estatunidenca fundadora del grup de punk rock Against Me!
 Leslie Grace (Bronx, 1995), cantant nord-americana d'ascendència...
 Maggie Grace (Columbus, Ohio, Estats Units, 1983), actriu estatunidenca
 Mckenna Grace (2006), actriu i cantant estatunidenca
 Virginia Grace (Nova York, 1901 - Atenes, 1994), arqueòloga estatunidenca coneguda pels seus estudis d'àmfores del període hel·lenístic
 W. G. Grace, jugador de criquet de l'Anglaterra victoriana